Deux bateaux de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Suzuya, d'après une rivière qui coule dans l'ancienne préfecture de Karafuto :
 le Suzuya (1904), un croiseur russe capturé en 1904 lors de la guerre russo-japonaise ;
 le , un croiseur lourd de classe Mogami coulé en .

Nom de bateau de la Marine japonaise